Николай Иванович Макаров () — российский политик, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 6-го созыва. Заслуженный юрист РФ.

Биография 
Родился 8 февраля 1950 на конезаводе N137 в Саратовской области. Окончил Саратовский юридический институт. Работал в органах прокуратуры Саратовской области, инструктором отдела административных органов Саратовского обкома КПСС.

С 1983 — первый зампрокурора Саратовской области, с 1985 — прокурор Пензенской области, с 1990 — прокурор Саратовской области, в 2000 назначен заместителем генпрокурора РФ.

В 2002—2011 — первый заместитель полпреда президента в ЦФО.

Заслуженный юрист РФ, награждён орденом Александра Невского (2016) и орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Депутат госдумы 
Член Комитета ГД по бюджету и налогам

Член Комиссии ГД по вопросам депутатской этики

Член Комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности

Член Комиссии ГД по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ

Примечания

Ссылки 
 Николай Иванович Макаров на сайте Государственной Думы

Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Члены КПСС